Полесское — название населённых пунктов на Украине:
 Полесское — село в Старовыжевском районе Волынской области.
 Полесское — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Полесское — село в Народичском районе Житомирской области, упразднено в 1990 году.
 Полесское — село в Овручском районе Житомирской области.
 Полесское — пгт в Полесском районе Киевской области, ликвидирован в 1999 году.
 Полесское — село в Березновском районе Ровненской области.
 Полесское — село в Середино-Будском районе Сумской области.
 Полесское — село в Изяславском районе Хмельницкой области.
 Полесское — село в Козелецком районе Черниговской области.
 Полесское (быв. Пролетарское) — село в Коропском районе Черниговской области.